Hollmühle ist Name folgender Orte: 

in Deutschland
 ein Ortsteil von Struxdorf, Böklund, Schleswig-Holstein
 ein Ort in Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 ein Ort in Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 ein Ort in Pemfling, Cham, Bayern
 ein Ort in Untergriesbach, Passau, Bayern
 ein Weiler in Bodenkirchen, Landshut, Bayern

in Österreich
 ein Ort in Rohrbach in Oberösterreich, Oberösterreich
 ein Ort in Vöcklabruck, Oberösterreich
 ein Ort in Reutte, Tirol

in der Tschechischen Republik
 die deutsche Bezeichnung eines Ortsteils von Perschetitz in Český Krumlov

Siehe auch:
 Höllmühle